Shawnee (volk) - een inheems-Amerikaanse stam

Daarvan afgeleide geografische namen:
Shawnee (Colorado) - een plaats in de Verenigde Staten
Shawnee (Kansas) - een plaats in de Verenigde Staten
Shawnee (Ohio) - een plaats in de Verenigde Staten
Shawnee (Oklahoma) - een plaats in de Verenigde Staten
Fort Shawnee - een plaats in de Verenigde Staten
Shawnee County - een provincie in de Verenigde Staten
Shawnee Hills (Ohio) - een plaats in de Verenigde Staten
Shawneetown - een plaats in de Verenigde Staten

Overige:
Shawnee Smith - (Orangeburg (South Carolina), 3 juli 1970) is een Amerikaans actrice en zangeres.
H-21 Shawnee - een van de eerste echte tandemrotor-helikopters die door de voormalige firma Piasecki Helicopter (later Vertol) werd gebouwd.